Сергей Иванович Бутырин (1900,  Харьков — погиб 1942) — украинский советский партийный деятель. Член ЦК КП(б)У 1940—1942 г. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва с 1941 года.

Биография 
Работал рабочим на заводах города Харькова. В 1926 году вступил в ВКП(б).

Закончил Харьковский государственный университет. Находился на профсоюзной, советской, партийной работе.

В феврале 1939 — августе 1941 г. — 1-й секретарь Николаевского областного комитета КП(б) Украины.

С 1941 г. — член Военного Совета 26-й армии Юго-Западного фронта, бригадный комиссар. Попал в окружение в районе города Лохвица Полтавской области. Прорвался к партизанскому отряду. Погиб во время боевых действий.

Источники 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
31 декабря 1941 донесение о расстреле одетого в немецкую форму имеющего документы на имя Сергей Иванович Бутырин  https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=4548023

Родившиеся в 1900 году
Умершие в 1942 году
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Первые секретари Николаевского обкома КП Украины
Политработники Великой Отечественной войны
Выпускники Харьковского университета
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны